Cypress Hills est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Parc interprovinciale Cypress Hills, parc de l'Alberta et de la Saskatchewan
Cypress Hills, massif montagneux situé entre l'Alberta et la Saskatchewan
Cypress Hills, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Cypress Hills, quartier de Brooklyn, New York
Cypress Hills, cimetière de Brooklyn, New York

Voir aussi
Cypress Hills—Grasslands, circonscription fédérale canadienne de la Saskatchewan
Cypress Hill, groupe hip-hop américain

Homonymie de toponyme